Weekend – dwa wolne dni (sobota i niedziela)
 Weekend – polska grupa muzyczna
 Weekend – polski film z 2011 roku w reżyserii Cezarego Pazury
 Weekend – nazwa używana przez Fiata na określenie swoich samochodów typu kombi

Zobacz też 
 Długi weekend
 Długi weekend
 Stracony weekend
 Vampire Weekend
 Vampire Weekend